Jméno a příjmení Monty Montgomery má více nositelů:

 Monty Montgomery (hráč amerického fotbalu) (* 1973) – bývalý krajní obránce v americkém fotbalu
 Monty Montgomery (baseballista) (* 1946) – vysloužilý nadhazovač americké Major League Baseball
 Monty Montgomery (producent) (* 1963) – americký filmový producent, režisér, herec a scenárista
 Monty Montgomery – postava v seriálu Řada nešťastných náhod
 Chris Montgomery – americký odborník na počítače